Demiànovka (Sovetski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Demiànovka (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia